Ниже представлен список картин датского художника Педера Северина Кройера. Его художественная карьера продлилась около 35 лет, с 1875 года до смерти в 1909 году.

Список картин (1875—1909)

Примечания 

Кройер